Głowaczewo ist der Name von zwei Orten in Polen:

 Głowaczewo (Kołobrzeg), deutsch Papenhagen, Ort in der Gmina Kołobrzeg in der Woiwodschaft Westpommern
 Głowaczewo (Wałcz), deutsch Klawittersdorf, Ort in der Gmina Wałcz in der Woiwodschaft Großpolen